ittru é uma solução para geração e verificação assinaturas eletrônicas. O ittru pode ser utilizado em qualquer sistema operacional com qualquer navegador ou usando o telefone celular para armazenamento da chave privada. O ittru alia os benefícios da assinatura eletrônica, ou assinatura digital, (utilizando o conceito de certificado digital) com a mobilidade oferecida pelo telefone celular.

A nova versão do produto com licença Software Livre foi batizada de Blue Crystal.

Implementação 
Implementada completamente na linguagem de programação Java. Como é baseada em Java, ittru pode ser usado em qualquer sistema operacional que suporte Java.

O ittru é divido em 2 componentes: cliente e servidor
 cliente - Responsável pela geração das assinaturas
 servidor - Responsável pela verificação e armazenamento das assinaturas

Licença 
É uma solução software livre com licença GNU AGPL e ao alcance de todos.
Pode ser utilizado gratuitamente e possui código-fonte amplamente disponível.

A verdade em tudo ao seu redor 
O ittru oferece facilidades para interação com todos os tipos de mídia, como outdoors, televisão, rádio, revistas impressas, jornais ou qualquer outro veículo que possa prover informações.
Assim, torna essas mídias ferramentas de "mão dupla" e garante a confiança entre todos os interlocutores.

Televisão 
O ittru permite criar interatividade completa, tornando a relação telespectador e TV numa forma muita mais completa.
A identificação segura do espectador permite interagir até com mídias disponíveis em lugares públicos.
Compraremos diretamente da televisão, quando um produto for anunciando, ou aparecer em uma novela, poderá ser comprado através do ittru, sem a necessidade de preencher cadastros nem informar o número do seu cartão de crédito. Isso é possível pois essas informações já estão no banco de dados do ittru.
O ittru torna possível criar votações em tempo real. Como exemplo, uma reportagem em um tele-jornal referente a uma nova lei ou a criação de uma CPI, pode dar origem a um abaixo assinado instantâneo.  
Enfim, é possível trazer a internet e as redes sociais para dentro da TV, não no formato anônimo que já vimos muitas vezes, mas disponibilizando armazenamento de fotos e vídeos, e dando permissão para que só as pessoas autorizadas e devidamente autenticadas possam acessar a essa informação.

Mídia expositiva 
A mídia expositiva como outdoors, vitrines e propagandas no mobiliário urbano sempre foram uma mídia estática que só transmitia informação.
Nunca foi possível responder, interagir com essas peças. 
O ittru oferece um mecanismo seguro de interação, propõe que o "espectador" responda ao impacto transmitido por essa mídia.
Ele pode responder através de um estimulo de compra.
O "espectador" ao passar por um outdoor anunciando um produto poderá na mesma hora comprá-lo, sem necessidade de digitar endereço e dados pessoais como numero de cartão de crédito. De forma fácil rápida e segura. 
Como num site web que oferece propaganda e cobra pelo número de "clicks" em cada link.
A mídia expositiva pode ser comercializada e medida com parâmetros mais realistas de seu valor.

Combatendo as barreiras de entrada (Windows) 
Quando analisamos a diposnibilidade das soluções de assinatura eletrônica e as plataformas computacionais, encontramos um pequeno grupo de fabricantes de tokens e smart cards que privilegia o Windows e deixa a comunidade de usuários dos outros sistemas operacionais de fora do uso da assinatura eletrônica. Quem tentou usar um desses produtos no Linux, Mac OS X, ou qualquer variação BSD (Berkeley Software Distribution) encontrou grandes dificuldades em conseguir drivers ou fazê-los funcionar.

Ao partir para uma solução que independe de driver o ittru tornou-se a única plataforma compatível com todas as plataformas computacionais já inventadas e "por inventar". Por exemplo, no dia do evento de lançamento do iPad já pudemos classificar o ittru como um produto compatível com ele, mesmo sem ter acesso ao hardware, software ou SDK

Inclusão digital transformadora 
Permite a inclusão digital de grupos que eram excluídos com as ferramentas tradicionais:
 Comunidades índigenas e afastadas dos grandes centros - Sem acesso á internet tradicional e com dificuldades para receber comunicados em papel, muitas dessas comunidades tem acesso às redes e aparelhos celulares. O ittru é a ferramenta que permite uma interlocução segura com Governo, bancos e todos aqueles de quem eles dependem para desenvolver-se.
 Comunidades carentes - Nessas comunidades é comum o uso de máquinas publicas (em locais como lan-houses). Como essas máquinas não possuem segurança adequada para operações como uso do Internet Banking, as pessoas tornam-se excluídas de muitos serviços que o resto da população pode utilizar. Como o ittru não depende da segurança da máquina local, ele pode ser usado nessas condições sem colocar em risco a segurança dos processos em meio digital.

Segurança em um ambiente inseguro 
O ittru parte da idéia de que, na prática, não é possível dar segurança aos computadores pessoais. Assim, sua arquitetura utiliza o paradigma de dar segurança ao processo, e portanto você pode realizar tarefas de maneira segura, mesmo em um computador com a segurança comprometida.

Crowdsourcing 
O ittru é um mecanismo de identificação digital que independe do uso tradicional dos computadores.
Abre-se uma porta para exercitar o crowdsourcing de maneiras que nunca imaginou-se. O ittru permite a identificação de pessoas em execução de tarefas sem o auxílio do computador (na rua, por exemplo) estendendo amplamente esse conceito, sem colocar a segurança em risco.
Além disso, fornece liberdade de interação entre pessoas sem depender de perfis criados em sites fechados, e portanto abre postas que a tecnologia tradicional não permitia.

Ligações externas
 Matária no jornal O Globo 22/02/2010
 website do ittru
 ittru na PUC-Rio
 ittru no freshmeat
 ittru no sourceforge

Software livre
Java (linguagem de programação)